Чемпионат Европы по футболу среди молодёжи 2009 () был 17-м розыгрышем этого турнира, а с учётом чемпионатов для игроков до 23 лет — 20-м. Финальная часть проходила в Швеции с 15 по 29 июня 2009 года. В турнире могли участвовать игроки, родившиеся не раньше 1 января 1986 года.

Квалификация 

Швеция квалифицировалась автоматически как хозяйка чемпионата. Из 53 стран УЕФА в соревновании не приняла участие только Андорра. Квалификация состояла из двух частей: группового этапа и плей-офф.

Отборочные группы

Плей-офф 

|}

Участники 

Финляндия впервые попала в финальную часть.

Составы команд

Города и стадионы 
Финальная часть чемпионата проходила на четырёх стадионах, расположенных в четырёх различных городах южной Швеции:

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Страница турнира на официальном сайте Шведского футбольного союза

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2009
2009
Международные соревнования по футболу в Швеции
Июнь 2009 года
Спорт в Швеции в 2009 году
Футбол